Cavezzo – comune italiano 
 Cavezzo – antica unità di misura di lunghezza
 Basket Cavezzo – società di pallacanestro femminile
 13145 Cavezzo – asteroide della fascia principale